Die Schachweltmeisterschaft 1935 war der 15. Zweikampf um den Weltmeistertitel im Schach. Vom 3. Oktober bis 15. Dezember 1935 trugen Titelverteidiger Alexander Aljechin und sein Herausforderer Max Euwe in 13 Städten der Niederlande 30 Partien aus, nach denen Max Euwe mit 15,5:14,5 Punkten als neuer Weltmeister feststand.

Zwei Jahre später verlor Euwe den Titel bei der Schachweltmeisterschaft 1937 mit 9,5:15,5 Punkten wieder an Aljechin zurück.

Vorgeschichte 
Im Winter 1933/34 beschloss Max Euwe, den Schachweltmeister Alexander Aljechin zu einem Zweikampf um die Weltmeisterschaft herauszufordern. Zu diesem Zweck wurde von einem Vertrauten Euwes das National Nederlandsche Comité Wereldkampioenschap Schaken gegründet, das vornehmlich Geld für die Herausforderung aufbringen sollte. Noch vor dem Zweikampf mit Bogoljubow erhielt Aljechin die Herausforderung Euwes, im Falle eines Sieges gegen Bogoljubow gegen Euwe um den Weltmeistertitel anzutreten.

Am 28. Mai 1935 wurde zwischen Euwe und Aljechin ein Vertrag unterschrieben, der die Bedingungen der Weltmeisterschaft regelte. Am 2. Oktober begann der Zweikampf nach der Eröffnung durch den Minister für Bildung, Kunst und Wissenschaft, Jan Rudolph Slotemaker de Bruine. Der erste Zug wurde vom Amsterdamer Bürgermeister ausgeführt.

Spielorte 
Gespielt wurde in Amsterdam (1., 2., 3., 8., 9., 12., 13., 18., 20., 23., 25., 28., 29. und 30. Partie), Den Haag (4., 11., 22. und 27. Partie), Delft (5. und 24. Partie), Rotterdam (6. Partie), Utrecht (7. Partie), Gouda (10. Partie), Groningen (14. Partie), Baarn (15. Partie), ’s-Hertogenbosch (16. Partie), Eindhoven (17. Partie), Zeist (19. Partie), Ermelo (21. Partie) und Zandvoort (26. Partie).

Verlauf 
Aljechin ging zunächst in Führung und schien den Weltmeistertitel sicher zu verteidigen, als Euwe nach und nach den Punktestand aufholte. Euwe gewann hintereinander in der gleichen Variante des slawischen Damengambits sowohl die 20. Partie mit Weiß als auch die 21. Partie mit Schwarz. Besondere Bekanntheit erlangte die von Euwe gewonnene 26. Partie, die sogenannte Perle von Zandvoort. Zur letzten Partie versammelten sich über zweitausend Menschen am Spielort, hunderte weitere warteten trotz eines heftigen Schneesturms vor dem Gebäude. Wiederum hunderte Menschen waren in Redaktionen zusammengeströmt, wo Journalisten die Züge am Demonstrationsbrett analysierten.

Literatur 
 Dr. A. Aljechin und Dr. M. Euwe: Aljechin - Euwe 1935. Verlag Julius Kittls Nachfolger. Mähr.-Ostrau-Leipzig 1935.
 Max Blümich: Aljechin-Euwe, der Wettkampf um die Schachweltmeisterschaft 1935. Verlag der Neuen Leipziger Zeitung, Leipzig 1935.
 Salo Flohr: Euwe-Aljechin, de wedstrĳd om het wereldkampioenschap schaken. Algemeen Handelsblad, Amsterdam 1936.
 Hans Kmoch: Tagebuch vom Wettkampf Aljechin-Euwe. Verlag der Wiener Schachzeitung, Wien 1936.
 Savielly Tartakower: Zooals ik het zag. De fraaiste partĳen van de match Dr. Euwe- Dr. Aljechin, 3 Oct.- 15 Dec. 1935, om het wereldkampioenschap schaken. De Telegraaf, Amsterdam 1936.

Weblinks 
 Bericht bei chessgames.com (englisch)

Einzelnachweise und Quellen 

1935
Schachwettbewerb in den Niederlanden
Schachveranstaltung 1935
Wikipedia:Artikel mit Video